közöny, érzelem
 Közöny (L’Étranger), Albert Camus 1942-ben megjelent regénye
 Közöny (Lo straniero), 1967-es olasz film Luchino Visconti rendezésében